Сан Хуан Лачао има више значења:

 Општина Сан Хуан Лачао (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Лачао (Сан Хуан Лачао, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику